Луговская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Луговская волость (Лужский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Луговская волость (Рославльский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Луговская волость (Богородицкий уезд) — в составе Тульской губернии